Kumbhakarna ist:

 Kumbhakarna (Mythologie), in der indischen Mythologie ein Rakshasa (Dämon) und Bruder von Ravana
 ein Berg im Himalaya, siehe Jannu